Vattendrag i Sverige är listade på följande undersidor:

 Vattendrag i Sverige (A–C)
 Vattendrag i Sverige (D–F)
 Vattendrag i Sverige (G–I)
 Vattendrag i Sverige (J–L)
 Vattendrag i Sverige (M–O)
 Vattendrag i Sverige (P–R)
 Vattendrag i Sverige (S)
 Vattendrag i Sverige (T–U)
 Vattendrag i Sverige (V–Ö)